Japans MotoGP 1993 kördes den 18 april på Suzuka Circuit.

500GP

Slutresultat

1993 i Japan
MotoGP-tävlingar 1993
1993
WP:Projekt Japan